Научно-исследовательский институт охраны окружающей среды (ВНИИ Природы), совр. ФГБУ «ВНИИ Экология» — старейший институт, занимающийся природоохранными вопросами и заповедным делом. Научно-исследовательская деятельность Института направлена на решение задач в области охраны природы. Находится на юге Москвы в Усадьбе Знаменское-Садки.

Входит в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Основные направления деятельности 
 Изучение биоразнообразия.
 Экологическое обеспечение природопользователей.
 Научное обеспечение и координации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для Минприроды России.

История 
В результате преобразований институт менял свои названия:

 1952 — Комиссия по заповедникам при Президиуме АН СССР.
 1955 — Комиссия по охране природы при Президиуме АН СССР.
 1962 — Центральная лаборатория по охране природы (ЦЛОП) при МСХ СССР.

 1972 — Центральная научно-исследовательскую лабораторию охраны природы (ЦЛОП). Переезд ЦЛОП в усадьбу «Знаменское-Садки» (за МКАД на юге Москвы).
 1979 — Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны природы и заповедного дела (ВНИИприрода) при МСХ СССР.
 1990 — Переименование Института из «Всесоюзного» во «Всероссийский», сокращённое название ВНИИприрода было сохранено. В 1994 году институт изменил основные направлений деятельности.
 2016 — Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды (ФГБУ «ВНИИ Экология»)

Руководство 
По году назначения:

 1962 — Шапошников, Лев Константинович
 1976 — Сыроечковский, Евгений Евгеньевич
 1979 — Гавва, Иван Антонович
 1983 — Язан, Юрий Порфирьевич
 1989 — Красилов, Валентин Абрамович
 1993 — Снакин, Валерий Викторович и. о.
 1994 — Пешков, Андрей Сергеевич
 2003 — Данченко,Андрей Владимирович
 2005 — Крепец, Геннадий Иванович
 2005 — Тихомиров, Валерий Викторович
 2008 — Замураев, Александр Леонидович
 2009 — Субботин, Андрей Евгеньевич
 2014 — Недре, Андрей Юрьевич
 2016 — Фокин, Сергей Геннадьевич
 2020 — Стариков, Иван Валентинович
 2021 — Путятин, Даниил Петрович

Известные сотрудники 
В стенах ВНИИприроды работали известные учёные:

 Банников, Андрей Григорьевич
 Божанский, Анатолий Тимофеевич
 Второв, Пётр Петрович
 Головкин, Александр Николаевич
 Еськов, Кирилл Юрьевич
 Жирнов, Лир Васильевич
 Кищинский, Александр Александрович
 Красилов, Валентин Абрамович
 Куваев, Владимир Борисович
 Рудков, Аркадий Степанович (Малашенко)
 Макеев, Виктор Михайлович
 Мацкевич, Наталия Викторовна
 Никифоров, Лев Петрович
 Пузаченко, Андрей Юрьевич
 Рашек, Вячеслав Людвигович
 Сыроечковский, Евгений Евгеньевич
 Тюрюканов, Анатолий Никифорович
 Успенский, Савва Михайлович
 Флинт, Владимир Евгеньевич
 Хахин, Геннадий Викторович
 Шапошников, Лев Константинович
 Щадилов, Юрий Михайлович
 Язан, Юрий Парфирьевич
 и другие

Международное сотрудничество 

ВНИИприроды сотрудничает с международными правительственными и неправительственными организациями:
 Международный Союз Охраны Природы (МСОП — IUCN)
 Совет Европы (CE)
 Программа организации объединенных Наций по Окружающей Среде (ЮНЕП — UNEP).
 Экономическая и социальная комиссия ООН стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО — ESCAP)
 Международная программа по сохранению водно-болотных угодий (WI)
 Программа охраны арктической флоры и фауны (КАФФ — CAFF)
 Программа арктического мониторинга и оценки воздействия (АМАП — AMAP).
 Программа регионального сотрудничества стран Северо-Восточной Азии и Тихого океана в области охраны окружающей среды (NEASPEC)
 Программа сохранения биоразнообразия и ресурсов международных вод, прибрежных территорий и важнейших экосистем бассейна р. Туманная (TumenNET)

ВНИИприроды принимает участие в разработке подходов по участию и присоединению России к международным конвенциям:
 Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (Боннская конвенция): Convention on Conservation Migratory Species
 Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе (Бернская конвенция): Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitat
 Соглашении по охране водно-болотных птиц, мигрирующих по Афро-Евразийскому миграционному пути: Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA)

Примечания

Ссылки 
 vniiecology.ru — Официальный сайт ФГБУ «ВНИИ Экология»
 ЦЛОП — История заповедного дела в фотографиях.

Научные институты Москвы
Охрана окружающей среды
Научные институты СССР
Научные институты России
Федеральные государственные бюджетные учреждения РФ
Экология России